Lattuada ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Lattuada (1914–2005), italienischer Filmregisseur
 Felice Lattuada (1882–1962), italienischer Komponist
 Francesca Lattuada (* 1961), italienische Tänzerin und Choreografin
 Giovanni Lattuada (1905–1984), italienischer Turner
 Laura Lattuada (* 1960), italienische Schauspielerin